Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu – szkoła ponadpodstawowa w Toruniu, sięgająca swą historią roku 1945.

Lokalizacja 
Szkoła znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy Mokre, przy ul. Batorego 43/49, w sąsiedztwie Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK i VII Liceum Ogólnokształcącego.

Historia 

Początki szkoły sięgają roku 1945, kiedy to powołano do życia Państwowe Koedukacyjne Liceum i Gimnazjum Ogrodnicze. Jej założycielem i pierwszym dyrektorem został Henryk Tarłowski. Pierwszą siedzibą szkoły był budynek przy ul. Mickiewicza 98, a dwa lata później przeniesiono ją do budynku przy ul. Bydgoskiej 34/36. W późniejszym czasie szkoła jeszcze kilkakrotnie zmieniała adres, były to: Bydgoska 39, Jagiellońska 2, Piekary 49, Rynek Nowomiejski 18, a od stycznia 1954 roku, Kopernika 9. W 1950 roku Departament Szkolnictwa Kadr Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych podjął decyzję o przekształceniu Liceum Ogrodniczego w Liceum Wodno – Melioracyjne. W latach 1962 - 1964 przy ul. Batorego wybudowano nowy gmach szkoły z ośmioma izbami lekcyjnymi, sześcioma pracowniami przedmiotowymi, salą gimnastyczną oraz internatem. W latach 1968-1977 działało w szkole Zaoczne Technikum Melioracji Wodnych, a w latach 1970 - 1986 także Zaoczne Technikum Rolnicze. Pod koniec lat 70. XX wieku szkole nadano imię gen. Ignacego Prądzyńskiego. Obecnie szkoła działa pod nazwą Zespół Szkół Inżynierii Środowiska.

Kierunki kształcenia  
 Technikum nr 9
 Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji
 Technik Urządzeń i Systemów Energetyki  Odnawialnej 
 Technik Architektury Krajobrazu
 Technik Weterynarii 
 Technik Energetyk

 Szkoła Branżowa nr 9
  Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Ranking

Absolwenci 
Znani absolwenci szkoły:

Zobacz też 
 Oświata i wychowanie w Toruniu

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona szkoły

Polskie technika
Zespoły szkół w Toruniu